Il doppio  del Tunis Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Brian Dabul e Leonardo Mayer erano i detentori del titolo, ma Dabul ha partecipato al Manta Open 2010 e Mayer agli Internazionali BNL d'Italia 2010.

Jeff Coetzee e Kristof Vliegen hanno battuto in finale 7–6(3), 6–3 James Cerretani e Adil Shamasdin.

Teste di serie 

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Leoš Friedl /  David Škoch (quarti di finale)

 Sebastián Prieto /  Rogier Wassen (primo turno) 
 Jamie Delgado /  Colin Fleming (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Tunis Open 2010